Bradypodion carpenteri är en ödleart som beskrevs av  Parker 1929. Bradypodion carpenteri ingår i släktet Bradypodion och familjen kameleonter. Inga underarter finns listade.

Källor 

Kameleonter
carpenteri